Симон-Родригес () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Эль-Тигре. Муниципалитет назван в честь Симона Родригеса — наставника Симона Боливара.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 2 прихода:
 Эдмундо-Барриос
 Мигель-Отеро-Силва

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги